Zagora puede referirse a:

 Zagora en el Sur de Marruecos; 
 Zagora, una población del Este de la prefectura de Magnesia en el centro de Grecia; 
 La región de Zagoria al noreste de Traiae, Bulgaria, o las ciudades de Stara Zagora y Nova Zagora de esta región; o
 Zagora, una región del interior de Dalmacia, en la república de Croacia (a veces denominada "Dalmatinska Zagora").